Dubiez est un nom propre français qui peut faire référence à :

Patronyme 

 , sauteur à ski français ;
 Thomas Dubiez (1980-), basketteur français.

Patronyme français